

Аккумський сільський округ — адміністративна одиниця, Аральський район, Кизилординська область
 Аккумський сільський округ — адміністративна одиниця, Жалагаський район, Кизилординська область
 Аккумський сільський округ — адміністративна одиниця, Отирарський район, Туркестанська область
 Аккумський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область
 Аккумський сільський округ — адміністративна одиниця, Толебійський район, Туркестанська область